

Ґужин — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґужин — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства